Cuivre peut faire référence à : 
 Cuivre, un corps simple métal de couleur rougeâtre et élément chimique de symbole Cu. Il se retrouve en :

Minéralogie 
  cuivre natif
 Extraction du cuivre, les méthodes d'obtention du cuivre vriable selon les époques (Histoire de la production du cuivre) ;
 , un synonyme désuet, qui désigne deux espèces minérales : la tennantite et la tétraédrite.

Chimie : alliages et composés du cuivre 
 Alliage de cuivre, tout alliage où le cuivre est majoritaire ;
 Acétate de cuivre, un composé chimique de formule brute Cu2(OAc)4 où (AcO–) est l'acétate (CH3CO2–) ;
 , peut faire référence au Chlorure de cuivre(I) ou le Chlorure de cuivre(II) ;
 , peut désigner Fluorure de cuivre(I), Fluorure de cuivre(II) ;
 , principalement l'hydroxyde de cuivre(II) ;
 Monosulfure de cuivre, un composé chimique de cuivre et de soufre () ;
 , peut désigner l'oxyde de cuivre(I) dit oxyde cuivreux, l'oxyde de cuivre(II) dit oxyde cuivrique, l'oxyde de cuivre(III), l'oxyde de cuivre(IV) ;
 Sulfate de cuivre, formé par la combinaison d'ions cuivre et sulfate avec pour formule : CuSO4.

Extension de sens ou dérivation du terme cuivre précédent
 Inuits du cuivre, ou Kitlinermiut, un groupe d'Inuits du Nord canadien ;
 Âge du cuivre, une sous-période de la protohistoire qui s'est déroulée approximativement de −2500 à −1800 en Europe occidentale ;

Le cuivre est aussi une couleur caractéristique (à l'origine de ce métal) ; d'où le Requin cuivre (Carcharhinus brachyurus), un requin des mers tempérées chaudes.

 Cuivres, divers instruments à vent, pouvant être membres d'une section cuivre : liste des cuivres ;

Toponymes 
 Ru du Cuivre, un affluent de l'Ouanne dans le département de l'Yonne en France ;
 La rivière Cuivre est un cours d'eau qui coule dans l'État du Missouri aux États-Unis.
 District historique de Cuivre River State Park Administrative Area

Symbolique 
 Les noces de cuivre symbolisent les 32 ans de mariage dans le folklore français.

Calendrier républicain 
 Dans le calendrier républicain, le Cuivre était le nom attribué au  du mois de nivôse.

Notes et références

Voir aussi